Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) – polski pisarz, publicysta, wydawca, historyk, encyklopedysta, działacz społeczny i polityczny,
 Józef Kraszewski (1890-1971) – kapitan piechoty Wojska Polskiego.